San Zeno (quelques fois San Zenone) peut se référer à un(e) :

Toponymes 

 San Zeno di Montagna, commune de la province de Vérone
 San Zeno Naviglio, commune de la en province de Brescia
  Sanzeno, commune de la province autonome de Trente 
  frazione de la commune d'Arezzo
 San Zenone degli Ezzelini, commune de la province de Trevise
 San Zenone al Lambro, commune de la province de Milan
 San Zenone al Po, commune de la province de Pavie

Édifices religieux 
La dédicace de nombreux édifices religieux parmi lesquels ;
 Basilique San Zeno de Vérone
 Dôme de Pistoia
 Église San Zeno (aujourd’hui déconsacrée) de Pise
  de Mendrisio (Suisse)
  de  Brescia
  de Bardolino
  de Campione d'Italia
  de Cerea
  de  San Giovanni Ilarione
  de Gallarate

Homonymie de toponyme
Homonymie de vocable chrétien en italien

it :San Zeno (disambigua)